Segretario generale del PCUS – carica amministrativa del Partito Comunista dell'Unione Sovietica
 Segretario generale del Partito Comunista Cinese – carica amministrativa del Partito Comunista Cinese
 Segretario generale del Partito Comunista del Vietnam – carica amministrativa del Partito Comunista del Vietnam
 Segretario generale del Partito Comunista Italiano – carica amministrativa del Partito Comunista Italiano

Pagine correlate 

 Segretario generale